Le Double qui tue est le  de la série de bande dessinée Ric Hochet.

Résumé 
Plusieurs riches vacanciers sont tués dans des circonstances énigmatiques : on croit voir derrière eux peu avant leur mort une ombre. On parvient a en dessiner le portrait robot sur les indications d'un témoin. Il ressemble à Martial, l'homme à tout faire du yacht-club. Or le crime a eu lieu à plus de  du midi, où Martial cuvait son vin. Ric se fait peu après agresser par l'individu qui semble avoir une personnalité double. Ric le fait emprisonner pour voir si l'« ombre » continue ses méfaits. Ric est ensuite appelé à New York pour protéger un autre membre du groupe. Celui-ci est assassiné et Ric reconnaît bien Martial comme son agresseur. La scène se redouble avec un autre personnage à Hong-Kong. C'est alors que Bourdon, en villégiature dans la région, apprend à Ric que toutes les victimes ont été mêlées au scandale Van Horn, qui s'est fait escroquer dans des achats des fausses œuvres d'art.

Ric finit par comprendre que Martial est en fait Van Horn, qui était venu se venger sous l'apparence inoffensive de Martial.

Personnages 
 Ric Hochet
 Nadine
 Commissaire Bourdon
 Madame de Cassac  épouse de Germain de Cassac, l'une des victimes
 Martial : personnage alcoolique et défavorisé, homme à tout faire du yacht-club

Lieux 
La Côte d'Azur, Paris.

Album de Ric Hochet
Album de bande dessinée sorti en 1984